Een verkeersweg:
 N93 (België)
 N93a (België)
 N93 (Frankrijk)
 N93a (Frankrijk)
 N93b (Frankrijk)
 Een voormalige verkeersweg:
 N93 (Nederland)